Фрідгельм Функель (нім. Friedhelm Funkel, нар. 10 грудня 1953, Нойс) — німецький футболіст.
 Вольфганг Функель — учасник і медаліст літніх Олімпійських ігор 1988.